Alicia Alighatti (Easton, ) é o nome artístico de uma atriz pornográfica norte-americana. Estreou na indústria pornô em 2004. Seu nome artístico vem de Dante Alighieri.

Em 2006, ganhou dois Prêmios AVN pelo filme Darkside, dirigido por James Avalon, para a produtora Red Light District.

Prêmios
 2006 AVN Award para Melhor cena de sexo oral (Filme) por Darkside
 2006 AVN Award para Melhor cena de sexo em grupo (Filme) por Darkside

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Easton (Pensilvânia)